Petrowski () steht für:

 Petrowski-Stadion, Fußballstadion in Sankt Petersburg

Petrowski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexejewitsch Petrowski (* 1989), russischer Bahnradfahrer
 Alexei Alexejewitsch Petrowski (1873–1942), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Boris Wassiljewitsch Petrowski  (1908–2004), russischer Mediziner
 Grigori Iwanowitsch Petrowski (1878–1958), sowjetischer Politiker 
 Guri Timofejewitsch Petrowski (1931–2005), sowjetischer Physikochemiker
 Iwan Georgijewitsch Petrowski (1901–1973), sowjetischer Mathematiker
 Leonid Grigorjewitsch Petrowski (1902–1941), sowjetischer Generalleutnant
 Mark Wjatscheslawowitsch Petrowski (* 1999), russischer Boxer
 Memnon Petrowitsch Petrowski (1833–1912), russischer Philologe und Slawist
 Nestor Memnonowitsch Petrowski (1875–1921), russischer Philologe, Sohn vom Memnon Petrowitsch Petrowski

Siehe auch:
 Petrovsky
 Petrowsky